Henry Strachey  (1736-1810), homme politique britannique
 Henry Strachey (1816-1912), explorateur britannique